Correo del Orinoco bezeichnet folgende Zeitungen:

* Correo del Orinoco (Bolívar), eine zwischen 1818 und 1822 herausgegebene Zeitung von Simón Bolívar
 Correo del Orinoco (2009), eine von der venezolanischen Regierung unter Hugo Chávez herausgegebene Tageszeitung